Andreas Krämmer ist der Name folgender Personen:

* Andreas Krämmer (Lithograf), deutscher Lithograf 
 Andreas Krämmer (Bildhauer) (* 1959), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Andreas Krämer